El Condado de Summit es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Summit (Colorado)
 Condado de Summit (Ohio)
 Condado de Summit (Utah)